HFB steht als Abkürzung für:

 Hamburger Flugzeugbau, ein ehemaliger Flugzeughersteller
 Hartree–Fock–Bogoliubov, eine Abwandlung der Hartree-Fock-Methode
 Heeresfeldbahn, eine Feldbahn für Transporte im militärischen Bereich

HfB steht als Abkürzung für:

 Hochschule für Bankwirtschaft (seit 2007: Frankfurt School of Finance & Management, eine Business School in Frankfurt am Main)

HFB